

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El italiano Simone Bolelli ganó el título, derrotando en la final al croata Mate Delić por 6-2 y 6-2.

Cabezas de serie 

 Dustin Brown (Segunda ronda)
 Jan-Lennard Struff (Primera ronda)
 David Goffin (Segunda ronda)
 Aljaž Bedene (Primera ronda)

  Jan Hajek (Segunda ronda)
  Pierre-Hugues Herbert (Primera ronda)
  Andrej Martin (Primera ronda)
  Potito Starace (Cuartos de final)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Vercelli 2014